Hortobágy steht für:

 Hortobágy, eine Gemeinde im Osten von Ungarn
 Hortobágyi-Nationalpark, ein UNESCO-Welterbe
 Hortobágy (Hortobágy-Berettyó), Fluss im Hortobágyi-Nationalpark
 Hortobágy-Berettyó, überwiegend künstlicher Wasserlauf im Osten von Ungarn
 Hortobágy, ungarische Bezeichnung des rumänischen Flusses Hârtibaciu
 Hortobágy (Film), ungarischer Spielfilm aus dem Jahr 1936